Félicien Kabuga (ur. 19 lipca 1935) – rwandyjski biznesmen, oskarżony o finansowanie i udział w ludobójstwie w Rwandzie.

Życiorys

Wczesne życie 
Kabuga urodził się w Munig, w dzisiejszej Rwandzie. Kabuga zgromadził swój majątek, posiadając m.in. farmy herbaty w północnej Ruandzie, zostając milionerem. Był ściśle związany z Juvénalem Habyarimaną z partii MRND i Akazu – nieformalnej grupy ekstremistów Hutu z Rwandy północnej, silnie przyczyniły się do ludobójstwa w Rwandzie.

Kabuga był również mocno zaangażowany w założenie i finansowanie RTLM, a także magazynu Kangura. Podczas tak zwanego „procesu medialnego” ICTR, były prezenter RTLM Georges Ruggiu nazwał Kabugę „prezesem dyrektora generalnego” stacji, z takimi obowiązkami, jak „przewodniczenie RTLM” i „reprezentowanie RTLM”.

Od stycznia 1993 do marca 1994 do Rwandy przywieziono łącznie 500 000 maczet, czyli jedną trzecią wykorzystanych w ludobójstwie. Kabuga został uznany za jednego z głównych importerów maczet.

Jest żonaty z Josephine Mukazitoni. Dwie z ich córek są żonate z dwoma synami Habyarimany.

Życie jako uciekinier 
W czerwcu 1994 gdy Rwanda była podbijana przez RPF, Kabuga uciekł z kraju. Najpierw próbował wjechać do Szwajcarii, ale nie pozwolono mu pozostać. Udał się do Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga, a później sądzono, że mieszka w Nairobi w Kenii.

We wrześniu 1995 przed postawieniem aktu oskarżenia i zanim został uznany za podejrzanego o planowanie ludobójstwa, Kabuga zarejestrował i prowadził firmę o nazwie „Agencja Nshikabem” w Nairobi.

W 2003 roku młody biznesmen z Kenii pomagający agentom z Federalnego Biura Śledczego Stanów Zjednoczonych (FBI) w wytropieniu Kabugi został zamordowany.

W przemówieniu wygłoszonym 28 sierpnia 2006 podczas wizyty w Kenii ówczesny senator Barack Obama oskarżył Kenię o „pozwolenie mu [Kabudze] na znalezienie bezpiecznej przystani”. Rząd kenijski zaprzeczył tym zarzutom i opisał zarzut Obamy dotyczący Kabugi jako „zniewagę dla mieszkańców tego kraju”.

Departament Stanu USA zaoferował nagrodę 5 milionów $ za informacje prowadzące do aresztowania Kabugi. Sieć informacyjna KTN w Kenii poinformowała 14 czerwca 2008 roku że Kabuga został aresztowany przez kenijską policję dzień wcześniej i był przetrzymywany na komisariacie Nairobi. Później okazało się, że aresztowaną osobą nie był Kabuga.

Aresztowanie 
Kabuga w wieku 84 lat, został schwytany w Asnières-sur-Seine, niedaleko Paryża, we Francji, 16 maja 2020, po 26 latach ucieczki. 3 czerwca 2020 r. sąd w Paryżu wydał zgodę na przekazanie Kabugi do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy (ICTR).

Zarzuty 
Prokurator Hassan Jallow oskarżył Kabugę o:
 Spisek w celu przeprowadzenia ludobójstwa
 Współudział w ludobójstwie
 Próby popełnienia ludobójstwa
 Bezpośrednie i publiczne podżeganie do ludobójstwa
 Eksterminacja i prześladowania jako zbrodnia przeciwko ludzkości

Przypisy 

Ludobójstwo w Rwandzie
Osoby odpowiedzialne za ludobójstwo
Urodzeni w 1935
Rwandyjscy zbrodniarze wojenni